Caythorpe kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Caythorpe, Lincolnshire, ort i England, 
 Caythorpe, Nottinghamshire, ort i England,